La ciudad San Quintín fue una de las delegaciones del Municipio de Ensenada. El 12 de febrero de 2020 San Quintín y las 7 delegaciones de Camalú, Vicente Guerrero, El Rosario, El Mármol, Punta Prieta, Villa Jesus María y Bahía de los Ángeles se convirtieron en el sexto municipio de Baja California, formando el municipio de San Quintín con cabecera en la ciudad de San Quintín.

El total de la población del municipio de San Quintín es de 115,000 habitantes en 2020.